Washington Open 2022, właśc. Citi Open 2022 – tenisowy turniej ATP kategorii ATP Tour 500 w sezonie 2022 z cyklu Washington Open rozgrywany w dniach 1–7 sierpnia 2022 roku w Waszyngtonie na kortach twardych o puli nagród wynoszącej 2 108 110 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Pula nagród

Uwagi

Przypisy

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 
 

2022
2022 w tenisie ziemnym
2022 w Stanach Zjednoczonych